Magyar Szabadság Párt
Osztrák Szabadságpárt
Szabadságpárt (Hollandia)